Хухра () — левый приток реки Ворскла, протекающий по Краснокутскому (Харьковская область) и Ахтырскому (Сумская область) районам Украины.

География 
Длина — 31 км. Пруд у села Каплуновка находится на высоте 137,3 м над уровнем моря. Русло малоразвитое. В засушливые года верховье реки пересыхает.

Река берёт начало в лесу восточнее села Каплуновка (Краснокутский район). Река течёт с востока на запад сначала по Краснокутскому, затем Ахтырскому районам. На реке создано несколько прудов: в селе Каплуновка, между Каплуновкой и Солнечным, в селе Солнечное, в селе Бугроватое, восточнее села Хухра. Местами пойма заболоченная: между Каплуновкой и Солнечным, приустьевой участок. Впадает в русло Киселиха реки Ворскла западнее села Хухра (Ахтырский район).

Населённые пункты 
 Населённые пункты на реке от истока к устью:
 Краснокутский район: Каплуновка;
 Ахтырский район: Солнечное, Бугроватое, Восьмое Березня, Перемога, Хухра.

Природа 
Заболоченный участки и пруды с луговой и тростниковой растительностью. В пойме иногда встречаются небольшие группы деревьев, только возле Каплуновки расположен дубовый лес.

На территории Ахтырского района приустьевая часть реки находится в составе Гетьманского национального природного парка, а до 2009 года — гидрологический заказник общегосударственного значения Хухрянский заказник.

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Притоки Ворсклы
Реки Сумской области
Реки Харьковской области